Film
 Outsider (1997) - Sloveense film
 Outsider (2012) - Indiase film, gesproken in Malayam

Muziek
 Outsider (Three Days Grace) - album van Three Days Grace
 Outsider (Uriah Heep) - album van Uriah Heep
 Outsider (Comeback Kid) - album van Comeback Kid
 Outsider (album van Roger Taylor) - album van Roger Taylor
 Outsider (single van Roger Taylor) - single van Roger Taylor
 Outsiders (Franz Ferdinand) - single van Franz Ferdinand
 Outsiders (Suede) - single van Suede
 Outsider (Cliff Richard) - single van Cliff Richard
 Outsider (Míol Mór Mara) - single van Míol Mór Mara

Zie ook
 Outsiders (doorverwijspagina)
 The Outsider (doorverwijspagina)